Чемпионат Кипра сезона 1999/2000 — 62-й чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 14 команд. Победителем турнира стал клуб «Анортосис».

Турнирная таблица

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1999/2000
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1999 году
Спорт на Кипре в 2000 году